Plusieurs châteaux portent en France le nom de Beaumanoir, dont : 
 Château de Beaumanoir, au Leslay, dans les Côtes-d'Armor,
 Château de Beaumanoir, à Évran, dans les Côtes-d'Armor.

Beaumanoir